Veneter kan syfta på:

 Veneter (keltiskt) – ett sjöfarande västkeltiskt folk i sydvästra Bretagn  under romartiden (latin veneti).
 Adriatiska veneter – ett indoeuropeiskt folk i nordöstra Italien, med venetiska som språk (latin veneti)

Se även 
 Venetianer – historiskt för invånare i Venedig eller Republiken Venedig